Bukit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bukit, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Bukit, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar